Het ATP-toernooi van Orlando 1999 (met de officiële naam ERA Real Estate Clay Court Championships) vond plaats van 19 t/m 25 april 1999. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Disney's Wide World of Sports Complex in de Amerikaanse stad Orlando.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Orlando
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in Orlando